

Geografia

Francja 
 Colmar – miejscowość
 Colmar – okręg

Luksemburg 
 Colmar-Berg – gmina

Niemcy 
 Colmar – dawne powiaty

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Chodzież

Osoby 
 Joseph Ludwig Colmar – niemiecki biskup

Zobacz też 
 Colmars
 Kolmar
 Kollmar
 Kreis Colmar
 Landkreis Colmar